Тонне́ли Москвы́ — тоннели, расположенные на территории города Москвы. В статью не включены тоннели метро.

Все тоннели Москвы:

См. также 
 Путепроводы Москвы

Примечания

Ссылки 
  Новый тоннель свяжет 2 улицы на востоке Москвы: Краснобогатырскую улицу и проспект Будённого

Списки транспортных сооружений Москвы
Списки инженерных сооружений Москвы
 
Списки тоннелей